De Macedonische voetbalclub FK Shkëndija 79 Tetovo speelt sinds 2011 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Uitslagen vanuit gezichtspunt FK Shkëndija 79 Tetovo

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 23.5

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Macedonië
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

FK Shkëndija 79 Tetovo
FK Shkëndija 79 Tetovo